Фани Попова-Мутафова (; 16 октября 1902, Севлиево — 9 июля 1977, София) — болгарская писательница.

Биография 
Фани Попова-Мутафова родилась в 1902 году в семье болгарского офицера. Дебютировала в 1920-е гг. психологическими рассказами из жизни женщин. Затем работала преимущественно в жанре исторической повести и романа: приобрела известность тетралогией, посвящённой болгарской династии Асеней (XII—XIII вв.) и включавшей книги «Солунский чудотворец» (; 1930), «Дочь царя Калояна» (; 1936), «Иван Асень II» (; 1937), «Последний из династии Асенов» (; 1939).

Фани Попова-Мутафова придерживалась националистических политических взглядов. В 1936 году она участвовала в основании Союза ратников за прогресс Болгарии и считалась главным идеологом этой организации.

В годы Второй мировой войны входила в состав созданного в 1941 г. на Веймарском собрании поэтов по инициативе нацистской Германии Европейского союза писателей (). В 1945 предстала перед «Народным судом», осуждена по «Делу № 6» (вместе с группой деятелей культуры) и приговорена к 7 годам заключения за «прогерманскую деятельность» и «великоболгарский шовинизм». Менее чем через год освобождена по состоянию здоровья.

С 1960-х годов Попова-Мутафова была в определённой степени реабилитирована (в связи с появлением в идеологии БКП приглушённых националистических мотивов). Некоторые её сочинения 1930-х были переизданы после внесения идеологических корректировок.

Её мужем был болгарский архитектор и писатель Чавдар Мутафов.

Примечания 

Писатели Болгарии
Болгарские писатели
Женщины-политики Болгарии
Националисты Болгарии
Репрессированные в Болгарии